Раян Стеґман (; 24 червня 1981, Трой, Мічиган, США) — американський художник і сценарист коміксів і подкастер. Раян відомий роботою з американським видавництвом Marvel Comics — «King in Black» (), «Absolute Carnage» (), «Venom» (), «Superior Spider-Man» ().

Біографія

Кар'єра 
Його дебютним коміксним твором є «Magician Apprentice» (), що засновано на романі «Magician» (), видавництва Doubleday.

Робота у Marvel Comics 
2010 року він підписав угоду про ексклюзивність з Marvel. У кінці 2010 року був опублікований комікс Стеґмана «She-Hulks» (). У січні 2013 року він і письменник Ден Слотт почали серію «Superior Spider-Man» (). У серії розповідається про пригоди Людини-павука, в якого вселився розум Доктора Восьминога. Перший випуск отримав премію Diamond Gem Award 2013 року за найкращий комікс року вартістю понад $3,00. У рамках ініціативи All-New All-Different Стеґман разом з письменником Джері Дагганом запустили серію «Uncanny Avengers» () в жовтні 2015 року. З 2016 по 2017 рік він був співавтором серії «The Amazing Spider-Man: Renew Your Vows» (). У 2018 році Marvel Comics перезапустила новий том «Venom» () з Донні Кейтсом як сценаристом і Стеґманом як художником. 2019 року працював художником серії коміксів «Absolute Carnage» (). У липні 2020 року Marvel Comics оголосила, що Стеґман буде художником обмеженої серії «King in Black» (), перший випуск якого вийшов у грудні 2020 року.

Бібліографія

Художник

Marvel Comics 

 Magician Apprentice #4–12 (December 2006–February 2008)
 Marvel Adventures Spider-Man #39, 41 (July–September 2008)
 The Incredible Hercules #129–131 (July–September 2009)
 Riftwar #1–5 (July–December 2009)
 Incredible Hulk: #606–608, 714: "Where Is Wolverine?" (back-up stories, March 2010–May 2018)
 Sif #1 (one-shot, June 2010)
 World War Hulks: "Object of Desire" (one-shot, June 2010)
 Heroic Age: Prince of Power #1 (July 2010)
 She-Hulks #1–4 (January–April 2011)
 X-23 vol. 3 #8–9 (May–June 2011)
 The Amazing Spider-Man: #665, 792–793 (September 2011–February 2018)
 Fear Itself: Hulk vs. Dracula: #1–3 (November–December 2011)
 Point One: "The Scarlet Thread" (one-shot, January 2012)
 Scarlet Spider vol. 2 #1–4, 6 (March–August 2012)
 Fantastic Four vol. 1 #609–611 (October–December 2012)
 Superior Spider-Man: #1–3, 9–10, 17–19 (March 2013–December 2013)
 Wolverine vol. 6 #1–4 (April–June 2014)
 Inhuman #4-12, Annual (October 2014–July 2015)
 Uncanny Inhumans #0: Evolution (writer, with Ryan Lee, June 2015)
 Avengers vol. 6 #0: "The Night That Hell Froze Over" (December 2015)
 Uncanny Avengers vol. 3 #1–4, 7–8, 13–14 (December 2015–November 2016)
 Amazing Spider-Man: Renew Your Vows #1–4, 6–12 (co-writer/artist on #8, co-plotter & writer on #9 with Juan Frigeri, writer on #10–12 with Nathan Stockman and Brian Level, January–December 2017)
 Amazing Spider-Man: Venom Inc. Alpha (one-shot, February 2018)
 Amazing Spider-Man: Venom Inc. Omega (one-shot, March 2018)
 Invincible Iron Man vol. 1 #598: "Where Is Wolverine?" (back-up story, May 2018)
 X-Men: Red #2: "Where Is Wolverine?" (back-up story, May, 2018)
 Venom vol. 4 #1– (July 2018–ongoing)
 Web of Venom: Unleashed (writer, one-shot, with Kyle Hotz, March 2019)
 Free Comic Book Day Spider-Man/Venom (July 2019–September 2020)
 Absolute Carnage #1–5 (October 2019–January 2020)
 Incoming!: "45–48" (one-shot, February 2020)
 King in Black #1–5 (February 2021–May 2021)

Інші видавництва 

 AAM-Markosia
 Midnight Kiss #0–5 (August 2005–May 2006)
 Wagon Wheel Comics
 Teddy and the Yeti #1 (December 2009)

Художник обкладинки

Image Comics 

 God Hates Astronauts #9 (June 2015)
 Citizen Jack #6 (May 2016)
 Curse Words #6 (July 2017)
 Undiscovered Country #8 (September 2020)
 Crossover #1 (November 2020)

Marvel Comics 

 Fear Itself: Deadpool #1–3 (August–October 2011)
 Deadpool vol. 2 #49–49.1 (March 2012)
 FF vol. 1: #22 (November 2012)
 Scarlet Spider vol. 2 #1–25 (March 2012–February 2014)
 Fantastic Four vol. 1 #609–611 (October–December 2012)
 Superior Spider-Man vol. 1 #1–3, 9, 17–19, 26 (March 2013–March 2014)
 Infinity #4 (December 2013)
 Wolverine vol. 6 #1–7 (April–July 2014)
 She-Hulk vol. 3 #1 (April 2014)
 Avengers World #9 (September 2014)
 Inhuman #4–14, Annual (October 2014–July 2015)
 Uncanny Avengers vol. 3 #1–4, 7–8, 10–14, 23 (December 2015–July 2017)
 Amazing Spider-Man & Silk: The Spider(fly) Effect #4 (August 2016)
 Uncanny Inhumans #12–14 (October–December 2016)
 Amazing Spider-Man: Renew Your Vows #1–9, 11–16, 18, 20 (January 2017–August 2018)
 Secret Empire: United (August 2017)
 Amazing Spider-Man: Venom Inc. Alpha (February 2018)
 Amazing Spider-Man vol. 1 #792 (February 2018)
 Amazing Spider-Man: Venom Inc. Omega (March 2018)
 New Mutants: Dead Souls #1–6 (May– October 2018)
 Venom vol. 1 #164–165 (June 2018)
 X-Men: Gold vol. 2 #25 (June 2018)
 Venom vol. 4 #1–13, 25– (July 2018–ongoing)
 Web of Venom: Ve'Nam (one-shot, October 2018)
 Web of Venom: Unleashed (one-shot, March 2019)
 Amazing Spider-Man vol. 5 #25 (July 2019)
 Free Comic Book Day Spider-Man/Venom (July 2019–September 2020)
 Wolverine: Exit Wounds (one-shot, August 2019)
 Absolute Carnage #1–5 (October 2019–January 2020)
 Scream: Curse of Carnage #4–5 (April–May 2020)
 Thor vol. 6 #4 (May 2020)
 Fantastic Four: Antithesis #1 (October 2020)
 Power Pack vol. 4 #1 (January 2021)
 King in Black 1–5 (February 2021– )
 Ghost Rider: Return of Vengeance #1 (one-shot, February 2021)
 Maestro: War and Pax #1 (March 2021)
 Punisher vs. Barracuda #1–3 (TBA)

Інші видавництва 

 AAM-Markosia
 Scatterbrain #1 (variant, March 2005)
 ComixTribe
 And Then Emily Was Gone #0 (May 2015)
 Devil's Due Publishing
 Hack/Slash: The Series #31 (February 2010)
 Harris Comics
 Vampirella: The Second Coming #3 (variant, November 2009)
 Indiegogo
 Deathshroud #1 (February 2021 )
 Titan
 Man Plus #1 (January 2016)
 Zenescope Entertainment
 Grimm Fairy Tales #27-28, 35-36 (May 2008–March 2009)
 Beyond Wonderland #3–4 (October–December 2008)
 1001 Arabian Nights: The Adventures of Sinbad #7 (January 2009)
 Escape from Wonderland #2 (October 2009)
 Valiant Entertainment
 Bloodshot U.S.A. #1 (October 2016)

Примітки

Посилання 

 Офіційний блог Раяна Стеґмана  на сайті Blogger
 Сторінка про Раяна Стеґмана на сайті Comic Book DB (заархівовано з оригіналу)

Американські художники коміксів
Автори коміксів